Voici la liste des planètes mineures numérotées de 402001 à 403000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 402001 à 403000

402001-402100

402101-402200

402201-402300

402301-402400

402401-402500

402501-402600

402601-402700

402701-402800

402801-402900

402901-403000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000